Радио «Эра-FM» () — первая украинская негосударственная радиостанция информационно-политического направления, которая действовала с 12 июля 2002 года по 12 марта 2018 года.

С 12 марта 2018 года на частотах радиостанции начало трансляцию «Радио НВ».

Основные направления 
Основными направлениями были — новости, аналитические и тематические программы, немного музыки. Также станция транслировала информационные программы «», украинской службы «Радио Свобода», Радио «Голос России». В прошлом «Эра-FM» ретранслировала программы украинской службы «Би-би-си».

Радио «Эра» была первой на Украине разговорной радиостанцией.

Дата создания радио «Эра» — 12 июля 2002 года.

Девиз радио «Эра»: «В ритме жизни!» ()

Основатель и почётный президент «Эра-Медиа» — народный депутат Андрей Деркач.

Почётный президент радиостанции — Игорь Лоташевский.

В сентябре 2017 года ТРК «Радио-Эра» была куплена инвестиционной компанией «Dragon Capital».

Города вещания Радио «ЭРА-FM»

Примечания

Ссылки 
 
  - дополнительный сайт
 «Радио Эра — 10 лет. Интервью с Виталием Диким»

Коммерческие радиостанции Украины
Средства массовой информации Киева
Интернет-радио
Радиостанции, прекратившие вещание в 2018 году